Andre Agassi era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Arnaud Clément.

Il russo Marat Safin ha vinto il torneo battendo in finale lo statunitense Pete Sampras per 6-4 6-3 6-3. Con questo successo il ventenne Safin diventa il primo russo o sovietico a vincere un titolo del Grande Slam; si tratta per lui solo del quinto torneo vinto in carriera e il più giovane a trionfare nel singolare agli US Open dai tempi dello stesso Sampras che vinse nel 1990 all'età di 19 anni e 28 giorni. Il match conclusivo è durato complessivamente 1 ora e 38 minuti. Per Sampras, detentore di 13 major, si tratta della terza sconfitta in finale nei tornei più importanti del circuito, le altre erano arrivate: agli US Open 1992 contro Stefan Edberg e contro Andre Agassi agli Australian Open 1995. Nessuno aveva perso così nettamente in finale dal 1991 quando Edberg sconfisse Jim Courier. Safin con questa vittoria ha incassato un assegno di $

Teste di serie

Qualificazioni

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni
 

US Open 2000
ATP Tour 2000